Osoby o nazwisku Yamanaka:
 Ryōichi Yamanaka – japoński zapaśnik
 Sadao Yamanaka – japoński reżyser i scenarzysta filmowy
 Shinsuke Yamanaka – japoński bokser
 Shin’ya Yamanaka – japoński lekarz prowadzący badania nad somatycznymi komórkami macierzystymi
 Tsuyoshi Yamanaka – japoński pływak

Inne:
 (18087) Yamanaka – planetoida z grupy pasa głównego asteroid